Чемпионат России по футболу 2003 года — 12-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России.

Чемпионский титул в турнире защищал московский «Локомотив», заняв в итоге четвёртое место; за 1 тур до окончания турнира чемпионом стал московский ЦСКА (впервые). Второе место занял петербургский «Зенит», третье место занял казанский «Рубин». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 2-й подобный случай, и 1-й для ЦСКА (кроме ЦСКА до этого единственным призёром сезона в Москве становился только «Спартак» (1 раз)).

Чемпионом среди дублирующих составов снова стало «Динамо».

Факты истории 
 Впервые в российской истории чемпионом страны стал ЦСКА.
 По итогам сезона высшую лигу покинули «Уралан», «Черноморец». На их место пришли «Амкар» и «Кубань».
 ФК «Ростсельмаш» сменил название на «Ростов».
 «Алания» вновь стала называться «Спартак-Алания».
 ФК «Торпедо»−ЗИЛ сменил название на «Торпедо−Металлург».
 «Торпедо−Металлург» в третий раз подряд занимает 14-е место, находясь в шаге от вылета из Премьер-Лиги.
 Впервые в истории новичок Премьер-Лиги «Рубин» стал обладателем бронзовых медалей. Этого прежде никогда не было.

Клубы-участники

Составы команд

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Призы и награды игроков и тренеров

Призы

Список «33 лучших»

Вратари 
1. Сергей Овчинников («Локомотив»), 2. Вячеслав Малафеев («Зенит»), 3. Сергей Козко («Рубин»)

Защитники 
1. Вадим Евсеев («Локомотив»), 2.  Дейвидас Шемберас (ЦСКА), 3.  Андрес Скотти («Рубин») (правые)
1. Сергей Игнашевич («Локомотив»), 2. Виктор Онопко («Спартак-Алания»), 3.  Мэттью Бут («Ростов») (правые центральные)
1.  Олег Пашинин («Локомотив»), 2.  Жедер («Сатурн»), 3. Роман Шаронов («Рубин») (левые центральные)
1.  Джейкоб Лекхето («Локомотив»), 2. Андрей Соломатин (ЦСКА), 3.  Орландо Калисто («Рубин») (левые)

Полузащитники 
1. Ролан Гусев (ЦСКА), 2. Денис Бояринцев («Рубин»), 3. Владимир Быстров («Зенит») (правые)
1. Евгений Алдонин («Ротор»), 2.  Владимир Маминов («Локомотив»), 3.  Элвер Рахимич (ЦСКА) (центральные)
1. Андрей Каряка («Крылья Советов»), 2. Марат Измайлов («Локомотив»), 3. Александр Павленко («Спартак») (левые)
1. Дмитрий Лоськов («Локомотив»), 2.  Иржи Ярошик (ЦСКА), 3. Егор Титов («Спартак») (под нападающими)

Нападающие 
1. Валерий Есипов («Ротор»), 2. Дмитрий Булыкин («Динамо»), 3.  Михаил Ашветия («Спартак-Алания»/«Локомотив») (правые)
1. Александр Кержаков («Зенит»), 2.  Ивица Олич (ЦСКА), 3.  Рони («Рубин») (левые)

Статистика 
Всего сыграно — 240 матчей. 177 игр завершились победой одной из команд, из них в 121 матче (68,36 % от общего количества побед) победу одержали хозяева, в 56 случаях (31,64 % от общего количества побед) победили гости. В 24 матчах (13,56 % от общего количества побед) победителю приходилось отыгрываться по ходу игры. 63 игры (26,25 % от общего количества матчей) завершились вничью, в том числе было зафиксировано 23 нулевые ничьи (9,58 % от общего количества игр).

Всего было забито 609 мячей, то есть по 2,54 гола в среднем за матч. Из них 375 мячей было забито на своем поле (61,58 % от общего количества голов), 234 (38,42 % от общего количества голов) забили на чужом поле. 56 голов было забито с пенальти (9,20 % от общего количества голов). Всего было назначено 70 одиннадцатиметровых ударов, нереализовано 14 (20 % от общего количества пенальти).

Показано 979 жёлтых карточек (4,08 в среднем за матч). Из них 689 (70,38 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 206 (21,04 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 83 (8,48 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 50 красных карточек (0,21 в среднем за матч), из них 37 (74,00 %) было показано за вторую жёлтую. 26 раз (52 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 10 раз (20 %) за недисциплинированное поведение, 4 раза (8 %) за фол последней надежды.

Источник: РФПЛ.

Посещаемость матчей 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 2 680 132 человек (в среднем 11 167 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Турнир дублёров РФПЛ

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 2003